Make (Botswana), een dorp in het district Kgalagadi in Botswana
 make (computerprogramma), een computerprogramma